HMS Curlew può riferirsi a varie navi della Royal Navy:

HMS Curlew (1812) – sloop-of-war
HMS Curlew (D42) – incrociatore leggero della Classe C